El Nacional steht für
 CD El Nacional, Club Deportivo El Nacional, ein Fußballverein aus Quito in Ecuador.
 El Nacional (Venezuela), eine Tageszeitung aus Venezuela